Андрей Леонидович Чепалыга () — советский и российский учёный-малаколог, геолог-четвертичник, палеонтолог и палеогеограф. Доктор географических наук, профессор, специалист по водной малакофауне и стратиграфии морских и континентальных отложений, палеогидрологии, палеоэкологии и палеогеографии морских и пресноводных бассейнов.

Известен как автор гипотез позднеплейстоценового «потопа», и нахождения «Ноевого ковчега» в древнем Каспии.

Биография 
Родился 28 апреля 1938 года в посёлке Дубоссары (Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика), в рабочей семье.

В 1960 году с отличием окончил геолого-географический факультет Одесского Государственного Университета.

В 1965 году окончил аспирантуру Геологического института АН СССР.

Защитил диссертацию на степень кандидата геолого-минералогических наук по теме «Антропогеновые пресноводные моллюски юга Русской равнины и их стратиграфическое значение».

Работал на кафедре общей геологии Одесского государственного университета.

Участвовал в экспедициях Аэрогеологии и НИИ Зарубежгеологии.

В 1971—1976 годах работал в Палеонтологическом институте АН СССР.

В 1980 году защитил докторскую диссертацию по теме: «Палеография и палеоэкология бассейнов Чёрного и Каспийского морей (Понто-Каспия) в плиоплейстоцене», в Институте географии АН СССР.

Главный научный сотрудник Лаборатории гидрологии Института географии РАН.

Одновременно, профессор Московского Государственного Областного Университета, директор Научно-образовательного центра по геоэкологии увлажненных территорий и внутренних водоемов.

Гипотезы «потопа» и «ковчега» 
Занимался стратиграфией морских и континентальных отложений, палеогидрологией, палеоэкологией и палеогеографией морских и пресноводных бассейнов, реконструирует историю средиземноморских бассейнов.

С 2003 года пытается выявить историю бассейнов Понто-Каспия: найти свидетельства гидрологического события, которое можно было бы по масштабам, по скорости, по катастрофичности интерпретировать как Всемирный потоп. Согласно его гипотезе 17-14 тысяч лет назад (после последнего ледникового максимума), солоноватое Новоевксинское озеро, которое располагалось на месте современного Чёрного моря, было за непродлжительное время затоплено водой из Каспийского моря и из северных ледниковых водоёмов.

Его гипотезы изложены в публикациях (теория черноморского потопа):
 Чепалыга А. Л. Всемирный потоп как реальное палеогидрологическое событие. Экстремальные гидрологические ситуации. М., Медиа-ПРЕСС, 2010. С. 180—214
 Чепалыга А. Л. Реконструкция событий Всемирного потопа (эпохи экстремальных затоплений) на основе палеогеографических данных и анализа библейских текстов. Изд-во РГО. Труды XIV Съезда РГО. Санкт-Петербург, 12.2010 г.
 Чепалыга А. Л. Эпоха экстремальных затопления (ЭЭЗ) как прототип Всемирного потопа. Понто-Каспийские бассейны и северное измерение // Квартер-2005: Тр, 4 Всерос. Совещ. по изуч. Четвертичного периода. Сыктывкар, 2005. С.447-450.
 Чепалыга А. Л., Пирогов А. Н. События эпохи экстремальных затоплений в долине реки Маныча: сброс каспийских вод через Маныч-Керченский пролив // Квартер-2005: Тр. 4 Всерос. Совещ. по изуч. четвертичного периода. Сыктывкар, 2005. С. 445—447.
 Чепалыга А. Л., Пирогов А. Н., Садчикова Т. А. Сброс каспийских вод хвалынского бассейна по Манычской долине в эпоху экстремальных затоплений (Всемирный потоп) // Проблемы палеонтологии и археологии Юга России и сопредельных территорий. Ростов н/Д, 2005. С. 107—109.
 Chepalyga A. L. Late Glacial Great Flood in the Black Sea and Caspian Sea // Abstracts Geol. Soc. Amer. An. Meeting. Seattle, 2003. P. 460.
 Chepalyga A. L. Late Glacial Great Flood in the Ponto-Caspian basin // The Black Sea Flood Question: Changes in coastline, climat and human settlement. Dordrecht, 2006. P. 119—148.
 Chepalyga A. L. Noah’s Flood in the Ponto-Caspian region: theory, influence on the BSMC corridor and a reconstruction of Noah’s voyage // Extended abstracts OGSP 521—481 Joint Meeting and Trip. Gelendzhik; Kerch, 2007. P. 35-36.
 Чепалыга А. Л. Особенности развития внутренних морей в плейстоцене и голоцене. В кн. Атлас-монография: Динамика ланлшафтных компонентов бассейнов Северной Европы за последние 130 000 лет. Часть 2. «Морские бассейны». М.: ГЕОС, 2002.
 Чепалыга А. Л. Позднеледниковое обводнение в Понто-Каспийском бассейне как прототип Всемирного потопа. В книге: Экология антропогена и современности: природа и человек. СПб.: Гуманистика, 2004.
 Чепалыга А. Л. Прототип Всемирного потопа. М.: Знание-сила, 2005. C. 85-91.
 Чепалыга А. Л., Мисюров В. Д. Эпоха Экстремальных Затоплений. В мире науки. № 5. 2006. C. 60-67.

Членство в организациях 
 Комиссия по изучению четвертичного периода.
 Вице-президент подкомиссии по береговым линиям Средиземного и Чёрного морей ИНКВА.
 Член бюро Неогеновой комиссии Межведомственной стратиграфической комиссии.
 Член Национальной рабочей группы по проблеме «Корреляция оледенений в Северном полушарии».
 Академик РАЕН.
 Русское географическое общество (с 2002).

Библиография 
Автор и редактор более 250 публикаций, среди них основные книги:
 Чепалыга A.Л. Антропогеновые пресноводные моллюски юга Русской равнины и их стратиграфическое значение. М.: Наука, 1967. 222 с. (Труды ГИН АН СССР; Выпуск 166.)
 Флеров К. К. , Беляева Е. Н., Яновская Н. М. и др. Зоогеография палеогена Азии. М.: Наука, 1974. 302 с. (Труды ПИН АН СССР; Том 146.)
 Яхимович В. Л., Немкова В. К., Сулейманова Ф. И. и др. Фауна и флора плиоцена и плейстоцена: Опорный разрез Султанаево — Юлушево. М.: Наука, 1983. 152 с.
 Чепалыга А. Л., Чепалыга Г. И. Регионы России. М., 2003, 2004, 2006, 2008, 2010.
 Авакян А. Б., Аксёнова Л. А., Асоян Д. С. и др. Большой словарь географических названий. Екатеринбург: У-Фактория, 2003. 832 с.
 Сычева С. А., Леонова Н. Б., Александровский А. Л. и др. Естественно-научные методы исследования культурных слоев древних поселений. М.: НИА-Природа, 2004. 161 с.
 Коронкевич Н. И., Барабанова Е. А., Зайцева И. С. и др. Экстремальные гидрологические ситуации. М.: Медиа-Пресс, 2010. 464 с.

Примечания

Литература 
 Александрова Т. О. Чепалыга Андрей Леонидович // Институт географии Российской Академии наук и его люди: к 90-летию со дня образования. : Наука, 2008. С. 331.
 Каленикин С. Бунтующее море: Беседа с научным руководителем российско-французской экспедиции «Каспий-94» А. Чепалыгой // Труд — 1995. — 19 августа.

Ссылки 
 А. Л. Чепалыга на сайте ИГ РАН.
 А. Л. Чепалыга на сайте ГИН РАН.
 Библиография в информационной системе «История геологии и горного дела» РАН.

Палеонтологи СССР
Палеонтологи России
Палеогеографы России
Члены РАЕН
Члены Русского географического общества после 1991 года